Das Floß der Medusa steht für:

 Das Floß der Medusa, Gemälde (1819) von Théodore Géricault
 Das Floß der Medusa (Drama), Theaterstück (1945) von Georg Kaiser
 Das Floß der Medusa (Oratorium), Oratorium (1968) von Hans Werner Henze
 Das Floß der Medusa (Film), französischer Spielfilm (1998) von Iradj Azimi
 Das Floß der Medusa (Seuren), Roman (2004) von Günter Seuren
 Das Floß der Medusa (Roman), Roman (2017) von Franzobel

Siehe auch:

 Méduse, eine Fregatte der französischen Marine und Ausgangspunkt der Katastrophe von 1816, auf die sich die obigen Werke beziehen